Пікуш — українське прізвище.

Відомі носії 
 Пікуш Андрій Андрійович (1950) — народний художник України, майстер петриківського розпису.
 Пікуш Марія Іванівна (1954) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Пікуш Надія Андріївна (1949) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Пікуш Надія Олександрівна (1922—?) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.
 Пікуш Олександра Аврамівна (1925—1968) — українська художниця, майстриня петриківського розпису.